Sonnberg heißen folgende geographischen Objekte: 
 Sonnberg im Mühlkreis, Gemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Gemeindeteile:
 Sonnberg (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Sonnberg (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern

 Sonnberg (Gemeinde Guttaring), Ortschaft von Guttaring, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Sonnberg (Gemeinde Krems), Ortschaft von Krems in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Sonnberg (Gemeinde Stall), Ortschaft und Katastralgemeinde von Stall, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Sonnberg (Gemeinde Steindorf), Ortschaft von Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Sonnberg (Gemeinde Edlitz), Ortsteil von Edlitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Sonnberg (Gemeinde Hollabrunn), Ortschaft und Katastralgemeinde von Hollabrunn, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Sonnberg (Gemeinden Garsten, Laussa), Ortschaft von Garsten und Ortslage bei Laussa, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Sonnberg (Gemeinde Rainbach), Ortschaft von Rainbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Sonnberg (Gemeinde Sonnberg), Ortschaft der Gemeinde Sonnberg im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Sonnberg (Gemeinde Bramberg), Ortschaft von Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Sonnberg (Gemeinde Dienten), Ortschaft von Dienten am Hochkönig, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Sonnberg (Gemeinde Hüttau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Hüttau, Bezirk Sankt Johann im Pongau, Land Salzburg
 Sonnberg (Gemeinde Leogang), Ortschaft und Katastralgemeinde von Leogang, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Sonnberg (Gemeinde Maria Alm), Ortschaft von Maria Alm am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Sonnberg (Gemeinde Taxenbach), Katastralgemeinde von Taxenbach, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Sonnberg (Gemeinde Unken), Streusiedlung in der Gemeinde Unken, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Sonnberg (Gemeinde Zederhaus), Streusiedlung in der Gemeinde Zederhaus, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Sonnberg (Gemeinde Admont), Ortsteil der Gemeinde Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Sonnberg (Gemeinde Gaishorn), Ortsteil der Gemeinde Gaishorn am See, Bezirk Liezen, Steiermark
 Sonnberg (Gemeinde Haus), Ortsteil der Gemeinde Haus, Bezirk Liezen, Steiermark
 Sonnberg (Gemeinde Kalwang), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kalwang, Bezirk Leoben, Steiermark
 Sonnberg (Gemeinde Lassing), Ortschaft von Lassing, Bezirk Liezen, Steiermark
 Sonnberg (Gemeinde Lobmingtal), Ortschaft von Lobmingtal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Sonnberg (Gemeinde Öblarn), Ortschaft und Katastralgemeinde sowie Moosberg auch Sonnberg, Ortschaft von Öblarn, Bezirk Liezen, Steiermark
 Sonnberg (Gemeinde Stadl-Predlitz), Ortschaft von Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark
 Sonnberg (Gemeinde Stanz), Ortschaft von Stanz im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Sonnberg (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Katastralgemeinde von Tragöß-Sankt Katharein, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Sonnberg (Gemeinde Aurach), Ortsteil von Aurach bei Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Sonnberg (Gemeinde Brixen im Thale), Ortsteil von Brixen im Thale, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Sonnberg (Gemeinde Imst), Stadtteil von Imst, Bezirk Imst, Tirol
 Sonnberg (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol

sowie:
 Žumberk, Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Rožmberk nad Vltavou, Okres Český Krumlov, Tschechien
 Žumberk u Nových Hradů, Ortsteil von Žár, Okres České Budějovice, Tschechien
 Slunečná (Želnava), Ortsteil von Želnava, Okres Prachatice, Tschechien
 Slunečná, Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Prášily, Okres Klatovy, Tschechien

Berge:
 Sonnberg (Osterhorngruppe), 1017 m, bei Fuschl und Faistenau. Land Salzburg
 Sonnberg (Frankenfels), 952 m, in Frankenfels, Niederösterreich
 Sonnberg (Spadenbergmassiv), 777 m, bei Garsten und Laussa im Ennstal, Ybbstaler Alpen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Sonneberg (Begriffsklärung)
 Sonnenberg